Orchard Park est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Canada 
 Rochard Orchard Park, parc de Markham, Ontario
 , centre commercial de Kelowna, Colombie-Britannique

États-Unis 
 Orchard Park, ville de l'État de New York
 Orchard Park, village de l'État de New York
 , parc d'Hillsboro, Oregon
 Orchard Park, quartier de Carmel, Indiana
 Orchard Park, quartier bostonien de Roxbury, Massachusetts

Royaume-Uni 
 Orchard Park, district et paroisse civile situé dans le South Cambridgeshire, Angleterre ;
 , quartier de Kingston upon Hull en Angleterre.

Voir aussi

Homonymie de toponyme